Breuß oder Breuss ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Breuss (* 1961), österreichischer Holz- und Lehmbauplaner und Hochschullehrer
 Markus Breuss (* 1956), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Markus Breuß (* 1988), österreichischer Fußballtorwart
 Rudolf Breuß (1899–1990), österreichischer Heilpraktiker

Siehe auch:
 Breus
 Preuß